Konijnenberg (Aarschot) een getuigenheuvel
Konijnenberg (Oostburg), een boerderij
Konijnenberg (Rillaar), een getuigenheuvel
Konijnenberg (Vosselaar), een stuifduin